Данненштерн () — русский дворянский род.

Родоначальник их, Эрнст Метцю, родом из Голландии, шведский комиссар в Риге, был возведен в 1699 году в шведское дворянское достоинство. Его потомство внесено в VI часть родословной книги острова Эзеля и Минской губернии.
 фон Данненштерн, Владимир Антонович (умер в 1873 году) — инженер, генерал-майор.

См. также 
 Дом Данненштерна

Литература

Примечания 

Остзейское дворянство
Дворянские роды России голландского происхождения